Ходжаев Мухаммад Бобур Акбарович (; род. , Ташкент, Республика Узбекистан) — узбекский государственный и общественный деятель, заместитель руководителя гуманитарного правового центра предпринимателей, инвестор.

Биография 

Ходжаев Мухаммад Бобур Акбарович () — родился   года в Ташкенте, Республика Узбекистан. Закончил Национальный государственный университет, философский факультет . В 2006 году стал мастером спорта , пятикратным чемпионом Республики Узбекистан, Чемпион центральной Азии , финалист Мира по версии WMF по тайскому боксу. Владеет узбекским, русским и английскими языками.

1997-2007 гг. 

• Республиканская Гимназия по социальным дисциплинам.

2007-2011 гг. 

• Национальный государственный университет, философский факультет.

Рабочая деятельность

2011-по н/в 

• ННО Гуманитарный правовой центр - заместитель Директора по координации проектов по юридической помощи лицам без гражданства и беженцам в Узбекистане. Работает в основном с лицами, не получившими гражданство вследствие бегства из мест военных действий - Афганистан, Таджикистан и т.п.

2016-2017 гг. 

• Принимал участие в проектах как "Нет без гражданству на постсоветском пространстве" в совместной работе с коллегами из РФ, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

2018-2019 гг. 

• Принимал участие в работе координационной комиссии по лицам без гражданства при Сенате при Олий Мажлисе рУз. От имени Гуманитарного правого центра принимал участие на мероприятиях Института демократии и прав человека, посвященных разработке дополнений к Закону Республики Узбекистан "О Гражданстве".

В настоящее время координатор проекта по помощи лицам без гражданства в приграничных регионах Ферганской долины.

Государственные награды 

2003-2007 гг.

• Пятикратный Чемпион Республики Узбекистан

• Чемпион Центральной Азии

• Мастер спорта (2006 гг.)

• Финалист Чемпионата Мира по версии WMF по тайскому боксу

Примечания 

https://www.anhor.uz/news/babur-dialogu

https://www.anhor.uz/news/babur-dialogu

https://www.gazeta.uz/ru/2019/04/30/business/

https://uz.sputniknews.ru/society/20190405/11160052/Informatsionnaya-voyna-khokimiyat-Tashkenta-otrazil-napadki-zastroyschika.html

http://lafiva.com/expulses-sans-preavis-la-demolition-soudaine-de-tachkent-suscite-la-colere-villes/

https://www.facebook.com/bbcuzbek/photos/a.304921442871329/2601258813237569/?type=3&theater

https://www.theguardian.com/cities/2019/apr/02/evicted-without-warning-demolitions-spark-activism-in-tashkent-uzbekistan

https://kun.uz/ru/45863458

https://kun.uz/42225638